

Toponyme

Jama, canton,
 Jama, chef-lieu du canton de même nom.

Jama, woreda.

Patronyme 

 Agnes Jama (1911-1993), compositrice et pianiste néerlandaise.
 Maya Jama (1994-), présentatrice de télévision et de radio britannique.

Sigle 

 JAMA, pour Journal of the American Medical Association.